Augusto Masetti (1888-1966) – anarchico e antimilitarista italiano
 Corrado Masetti (1915-1944) – militare, antifascista e partigiano italiano
 Enzo Masetti (1893-1961) – compositore italiano
 Giulio Masetti (1894-1926) – pilota automobilistico e nobile italiano
 Guido Masetti (1907-1993) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo portiere
 Luigi Masetti (1864-22 maggio 1940) – ciclista e scrittore italiano
 Masetti (...–...)  – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Moris Masetti (1963) – ex cestista italiano
 Umberto Masetti (1926-2006) – pilota motociclistico italiano
 Walter Masetti (1910-1945) – partigiano italiano